Соревнования в смешанной эстафете (2×6 км / 2×7,5 км) на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 7 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019